Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2019 vond plaats van zondag 30 december 2018 tot en met zaterdag 5 januari 2019 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Shenzhen op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 163.260 prijzen­geld op dit toernooi. Voor Riske betekende het de derde verloren finale op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Irina-Camelia Begu en Simona Halep had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Begu zou samenspelen met Zheng Saisai, maar die moest zich afmelden wegens een virusziekte.

Het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama en Lidzija Marozava, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Chinese duo Peng Shuai en Yang Zhaoxuan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Duan Yingying en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Peng had daar­naast 21 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Yang drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Shenzhen 2019
Shenzhen